Public Image Ltd
 Python Imaging Library

Zobacz też:
 Pill